

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Za Gajem – część wsi Rząska w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Za Gajem – część wsi Ochmanów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Za Gajem – zniesiona nazwa osady w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Borkowice

Zobacz też 
 Zagaj, Zagaje, Zagajnik